Boz é o primeiro álbum solo de Boz Scaggs, gravado sob o nome "William R. Scaggs" em 30 de setembro de 1965.

Faixas

Ligações externas

"Boz", letras e informações

Álbuns de 1965